Der Bezirk Löwen ist einer der zwei Bezirke (Arrondissements) in der belgischen Provinz Flämisch-Brabant. Er liegt östlich der Region Brüssel-Hauptstadt, hat eine Fläche von 1168,83 km² und  Einwohner (Stand: ).

Er ist gleichzeitig Verwaltungs- und Gerichtsbezirk.

Gemeinden im Bezirk Löwen

Einzelnachweise 

Lowen